het hoogste bestuursorgaan in een bisdom, zie ordinariaat (kerkelijk) en militair ordinariaat
het ambt van gewoon hoogleraar